Akiko – japońskie imię żeńskie znaczące dziecko jesieni bądź błyskotliwe dziecko.
 Akiko – emulator Amig CDTV oraz CD32 dla systemu Windows bazujący na WinUAE.

Zobacz też